Stendhal hace referencia a varios artículos:
 Henri Beyle, Stendhal (1783-1842), escritor francés;
 el síndrome de Stendhal, también conocido como síndrome de Florencia o estrés del viajero;
 El síndrome de Stendhal, película italiana dirigida por Dario Argento;
 la Universidad Stendhal, centro de estudios superiores situado en Grenoble, Francia;
 el premio Stendhal de traducción, galardón literario entregado en España.